Ка́рлос Суа́рес
 Суарес, Карлос (1946—2019) — испанский оператор-постановщик, лауреат премии «Гойя».
 Суарес, Карлос (род. 1992) — венесуэльский футболист.
 Суарес, Карлос (род. 1993) — тринидадский боксёр, участник Олимпиады-2012.
 Суарес Гарсия-Осорио, Карлос (род. 1986) — испанский баскетболист.
 Суарес Суреда, Карлос (род. 1968) — испанский баскетболист, президент футбольного клуба «Вальядолид».